Kharias, grup ètnic dels estats de Jharkhand i Orissa a l'Índia
 Kharia (llengua), llengua dels Kharias
 Kharia (riu) o Jalangi, riu del districte de Nadiya, a l'Índia